Name – singolo dei Goo Goo Dolls dall'album A Boy Named Goo
name – singolo di Salyu
.name – dominio di primo livello generico
The Name – primo episodio della prima stagione di Dilbert